Carpe diem puede referirse a:
 Carpe diem, locución latina del poeta romano Horacio que significa "aprovecha el día".
 Carpe Diem, álbum de Belinda Peregrín.
 Carpe Diem, álbum de Skunk D.F.
 Carpe Diem Baby, canción de Metallica.
 Carpe Diem, canción de Phineas y Ferb del episodio La Montaña Rusa: El Musical.